Cet article dresse une liste des villes soudanaises les plus peuplées.

Villes du Soudan par population

Villes du Soudan par ordre alphabétique 

 El Fasher
 Al Qadarif
 Atbara
 Babanusa
 Bahri
 Delgo
 Dongola
 Ed Damazin
 Ed Dueim
 El Obeid (ou Al Ubayyid)
 Geneina
 Hala'ib
 Kasala
 Khartoum
 Kosti (ou Kusti)
 New Halfa (ou Halfa Aljadeda)
 Nyala
 Omdurman
 Port-Soudan
 Rabak
 Sennar (ou Sannar)
 Shandi (ou Shendi)
 Suakin
 Tabat (Al Shaikh Abdulmahmood)
 Wad Madani (ou Wad Medani)
 Wadi Halfa

Liens externes 

  City Population

Soudan